Die Erste Bank Open 2016 (offiziell: Erste Bank Open 500) waren ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. Oktober 2016 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Basel die Swiss Indoors Basel gespielt, die wie die Erste Bank Open zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger im Einzel waren David Ferrer, im Doppel die Paarung Łukasz Kubot und Marcelo Melo.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 22. bis 23. Oktober 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Paarung.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 97 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 90 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 308 kB)

ATP World Tour 2016
2016